Regiunea Flamandă este divizată în 308 comune, conform tabelului de mai jos. Numerele indică localizarea comunei în provincia din care face parte. Pentru comunele din celelalte două regiuni ale Belgiei vedeți:
Listă de comune din Valonia
Listă de comune din Regiunea Bruxelles

Flandra
Flandra